Umm al-Kajwajn (emirat)
 Umm al-Kajwajn (miasto)